Geppetto kan syfta på:

 Geppetto (Pinocchios äventyr) – en fattig dockmakare i Pinocchios äventyr
 Geppetto (film) – en TV-film från 2000 av Walt Disney Television